Maculewiczowie herbu Sas
 Barbara Klajnert-Maculewicz (ur. 1972) – polska biofizyk
 Henryk Maculewicz (ur. 1950) – polski piłkarz
 Jan Maculewicz – Maironis (1862–1932) – litewski poeta, dramaturg, ksiądz katolicki i teolog
 Jerzy Maculewicz (ur. 1955) – polski biskup, franciszkanin, administrator apostolski w Uzbekistanie
 Kinga Maculewicz (ur. 1978) – francuska siatkarka pochodzenia polskiego
 Krystyna Maculewicz (ur. 1952) – polska siatkarka
 Olgierd Maculewicz (1901–1964) – porucznik Wojska Polskiego
 Wacław Maculewicz (1893–1940) – kapitan broni pancernej Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej